Evenepoel ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Evenepoel (1872–1899), belgischer Maler, Radierer und Lithograf
 Remco Evenepoel (* 2000), belgischer Radrennfahrer